Beyond the Sunset: The Romantic Collection is een verzamelalbum van Blackmore's Night.

Nummers
"Once in a million years" (niet eerder uitgebrachte versie)
"Be mine tonight"
"Wish you were here"
"Waiting just for you"
"Durch den Wald zum Bach Haus"
"Ghost of a rose" (heropgenomen nieuwe versie)
"Spirit of the sea"
"I still remember"
"Castles and dreams"
"Beyond the sunset"
"Again Someday"
"Diamonds and rust"
"Now and then"
"All because of you" (remixversie)

Muziekalbum van Blackmore's Night
Muziekalbum uit 2004